Бестобе — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бестобе — посёлок в Акмолинской области.
 Бестобе — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Бестобе — село в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Бестобе — село в Камыстинском районе Костанайской области.
 Бестобе (рудник) — золотодобывающий рудник в Акмолинской области.
 Бестобе (археологический памятник) — среднепалеолитический халцедоновый рудник в Жамбылской области.